Polskie pułki
 6 Pułk Strzelców Konnych Królestwa Kongresowego – pułk okresu powstania listopadowego
 6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego – pułk kawalerii Wojska Polskiego II RP
Niemiecki pułk
 6 Pułk Strzelców Konnych Cesarstwa Niemieckiego – pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 1 października 1910; garnizon: Erfurt; przydział w 1914: XVII Korpus Armii Niemieckiej